Christchurch – miasto w Nowej Zelandii
 Christchurch – wieś w hrabstwie Cambridgeshire w Anglii
 Christchurch – wieś w hrabstwie Gloucestershire w Anglii
 Christchurch – miasto w hrabstwie Dorset w Anglii
 Christchurch – dystrykt hrabstwa Dorset (Anglia)
 Okręg wyborczy Christchurch

Zobacz też 
 Christ Church
 Zamachy na meczety w Christchurch